Орлович — славянская фамилия.

Известные носители 
 Орлович, Алексей Юрьевич (род. 2002) — белорусский футболист.
 Орлович, Валентин Антонович (род. 1947) — советский и белорусский физик, академик Национальной академии наук Беларуси.
 Орлович, Теодор Максович (1909—1984) — организатор кабельного производства.
 Орлович, Фата (род. 1942) — боснийская общественная деятельница. См. также